Zhaobi ist:

 ein anderer Begriff für die chinesische Schattenmauer, siehe Yingbi;
 die Gemeinde Zhaobi (赵壁乡) im Kreis Xiyang der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Zhaobi (Xiyang).